Esta es una serie de artículos que constituyen el listado cronológico de eventos relativos a la Presidencia de Enrique Peña Nieto:

 Cronología de la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2012)
 Cronología de la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2013)
 Cronología de la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2014)
 Cronología de la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2015)
 Cronología de la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2016)
 Cronología de la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2017)
 Cronología de la Presidencia de Enrique Peña Nieto (2018)

 Presidencia de Enrique Peña Nieto